Pratscher ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Pratscher (* 1984), österreichische Opernsängerin der Stimmlage Sopran
 Wilhelm Pratscher (* 1947), österreichischer evangelischer Theologe und Neutestamentler